Richard Pankhurst ist der Name folgender Personen:

* Richard Pankhurst (Jurist) (Richard Marsden Pankhurst; 1834–1898), britischer Rechtsanwalt und Frauenrechtler 
 Richard Pankhurst (Historiker) (Richard Keir Pethick Pankhurst; 1927–2017), britischer Historiker und Äthiopist